Juan Carlos Caicedo Solís (4 de enero de 1998) es un futbolista colombiano. Juega como centrocampista y actualmente milita en el Cortuluá de la Categoría Primera A de Colombia.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Cúcuta Deportivo